Carum peregrinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Carum peregrinum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
peregrinum